Morgan Geekie (né le  à Strathclair, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2013-2014 || Americans de Tri-City || LHOu || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Natives de Neepawa || LHJM || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Americans de Tri-City || LHOu || 9 || 0 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Americans de Tri-City || LHOu || 66 || 12 || 13 || 25 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Americans de Tri-City || LHOu || 72 || 35 || 55 || 90 || 40 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || Americans de Tri-City || LHOu || 68 || 30 || 54 || 84 || 32 || 14 || 17 || 10 || 27 || 4
|-
| 2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH || 73 || 19 || 27 || 46 || 22 || 19 || 8 || 10 || 18 || 6
|- 
| 2019-2020 || Checkers de Charlotte || LAH || 55 || 22 || 20 || 42 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 2 || 3 || 1 || 4 || 2 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 36 || 3 || 6 || 9 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Wolves de Chicago || LAH || 2 || 4 || 1 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kraken de Seattle || LNH || 73 || 7|| 15 || 22 || 18|| - || - || - || - || -

| 111 || 13 || 22 || 35 || 30 || 11 || 0 || 1 || 1 || 0

Notes et références 

Naissance en juillet 1998
Naissance au Manitoba
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Kraken de Seattle